

Cinema 
 Bloodshot – film del 2020 diretto da Dave Wilson

Fumetti 
 Bloodshot – personaggio dei fumetti Valiant Comics

Musica 
Bloodshot Records – etichetta discografica
Bloodshot – album dei The J. Geils Band del 1973
Bloodshot – album dei The Choir del 2018
Bloodshot – singolo di Dove Cameron del 2019
Bloodshot – singolo degli Enter Shikari del 2023

Videogiochi 
Bloodshot – videogioco del 1994
Condemned 2: Bloodshot – videogioco del 2008